

Miejsca

W Anglii 
 Winchester – miasto w Anglii
 City of Winchester – dystrykt hrabstwa Hampshire (Anglia)
 Winchester – stacja kolejowa w mieście Winchester w Anglii

W Nowej Zelandii 
 Winchester – miasto w regionie Canterbury

W Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Winchester – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Winchester – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Winchester – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Winchester – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Lewis
 Winchester – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Scott
 Winchester – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Winchester – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Winchester – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Clark
 Winchester – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Winchester – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Winchester – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Winchester – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Winchester – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Winchester – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Winchester – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okmulgee
 Winchester – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Franklin
 Winchester – miasto na prawach hrabstwa w stanie Wirginia
 Winchester – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Washakie
 Winchester – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
 Winchester – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
 Winchester – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Winchester (ang. Winchester Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Winchester (ang. Winchester Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Winchester (ang. Winchester Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Winchester (ang. Winchester Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Winchester (ang. Winchester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Winchester (ang. Winchester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
 Winchester (ang. Winchester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago

W przestrzeni kosmicznej 
 (747) Winchester – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Osoby o nazwisku Winchester 
 Oliver Winchester – amerykański konstruktor i przemysłowiec
 Sarah Lockwood Winchester – synowa Oliviera Winchestera
 Philip Winchester – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 Hugon Despenser, 1. hrabia Winchester – angielski możnowładca, zwany Starszym Despenserem

Postacie fikcyjne 
 Charles Emerson Winchester – jeden z głównych bohaterów serialu M*A*S*H
 Dean Winchester - jeden z głównych bohaterów serialu Nie z tego świata

Pozostałe 
 Winchester Repeating Arms Company – amerykańska wytwórnia broni strzeleckiej, najbardziej znana z karabinów powtarzalnych z końca XIX wieku 
 Winchester M1866 – amerykański karabin powtarzalny
 Winchester Model 1897 – skonstruowana przez Johna Mosesa Browninga strzelba powtarzalna
 Strzelba Winchester Model 1912 – strzelba powtarzalna
 Strzelba Winchester 1200 – amerykańska strzelba powtarzalna
 Dom pani Winchester – rezydencja Sary Winchester
 Winchester ’73 – amerykański western z 1950 roku
 .308 Winchester – standardowy nabój karabinowy NATO
 .22 Winchester Magnum Rimfire – nabój karabinowy do strzelań sportowych oraz polowań na drobną zwierzynę

Zobacz też 
 Winchester Troper – jeden z najstarszych i najważniejszych zachowanych zbiorów muzyki dwugłosowej w Europie
 Canal Winchester – wieś w Stanach Zjednoczonych w stanie Ohio
 I bitwa pod Winchester – bitwa podczas wojny secesyjnej (25 maja 1862) na terenie stanu Wirginia
 II bitwa pod Winchester – bitwa podczas wojny secesyjnej (13-15 czerwca 1863) na terenie stanu Wirginia
 Biskupi Winchesteru
 Markiz Winchester